Тсва́на (сетсвана, устар. чуана, чвана) — язык группы банту (подгруппа сото-тсвана), распространённый на юге Африки. Представители народа тсвана проживают не только в Ботсване, но и в соседних государствах, причём в ЮАР их даже больше, чем в самой Ботсване. Не все тсвана говорят на этом языке: около 20 000 тсвана в ЮАР перешли на африкаанс. Письменность языка основана на латинице. Как и в некоторых других языках банту Южной Африки, в сетсвана присутствуют щёлкающие звуки («клики»), заимствованные из койсанских языков. На письме они обозначаются буквами латинского алфавита.

Письменность 
Современная письменность тсвана базируется на латинском алфавите с добавлением нескольких диакритик и использованием нескольких диграфов и триграфов.

 Через запятую даны разные фонемы, через косую черту — аллофоны одной фонемы.

Лабиализованные согласные передаются добавлением «w»: gw, tshw, nyw и т. д.

До реформы 1937 года графемы š, tš, tšh писались как sh, c, ch, хотя такое написание (особенно sh) иногда используется и сейчас.

История 
В создание письменности на тсвана огромный вклад внес английский миссионер Роберт Моффет. Первой книгой, напечатанной в 1827 году на этом языке, стал перевод с английского катехизиса, предназначенного для детей. Начиная с 1830-х годов на миссионерской станции Куруман Моффет организовал небольшую типографию для издания богослужебных книг на тсвана. В 1857 году Моффет завершил перевод Библии, выдержавшей затем несколько переизданий. С этого же времени здесь стали выходить периодические издания, издававшиеся миссионерами и служившие целям пропаганды христианства и европейской культуры. Первой независимой африканской газетой на тсвана стала «Коранта я Бечоана» («Газета Бечуана»). Её редактором был Соломон Плааки — один из первых просветителей и журналистов среди тсвана.

Фонетика и фонология

Согласные

Гласные

Примечания

Литература 
 Cole D.T. An Introduction to Tswana Grammar. London; New York: Longmans, Green,1955.
 Creissels D. Présentation du tswana // Lalies, 23 (2002), pp. 5–128.
 Matumo Z.I. Setswana English, English Setswana dictionary. Gaborone (Botswana): Macmillan Botswana, 1993.
 Mistry K.S. An introduction to Spoken Setswana. Washington: Center for Applied Linguistics, 1987.
 Peace Corps Botswana: An Introduction to the Setswana Language. 2008.

Ссылки 

 Тсвана-русская практическая транскрипция

Языки банту
Языки Ботсваны
Языки ЮАР
Языки Намибии
Языки Зимбабве